Сергей Леонтьевич Востриков () — советский и российский хоккеист, главный тренер хоккейного клуба «Адмирал». Мастер спорта международного класса.

В 1990 году окончил Самарский государственный педагогический университет.

Биография 
Начал заниматься хоккеем в городе Тольятти. Его первым тренером был Заслуженный Тренер России Владимир Фёдорович Гуженков.

Игровую карьеру начинал в «Торпедо» (Тольятти), где провел 7 сезонов (335 матчей, 147 шайб).

В 1987—1990 годах выступал за «Химик», в 1990—1992 годах — ЦСКА. В армейском клубе стал одним из ведущих форвардов, вместе с Олегом Петровым и Игорем Чибиревым стал обладателем хоккейного приза «Три бомбардира» в 1992 году.

В 1992 году вместе с Игорем Масленниковым уехал играть в Италию, выступал за «Больцано». Из-за введения с сезона 1999/2000 лимита на легионеров переехал в Германию. В 1999—2003 годах играл за «Аугсбург Пантер».

В 2004 году завершил карьеру игрока в пермском «Молоте-Прикамье».

В 2005—2006 годах — директор СДЮШОР ХК «Лада» по хоккею с шайбой. С марта 2007 года заместитель генерального директора ХК «Лада». С сентября 2007 года — старший тренер команды мастеров «Лада-1».

Женат, имеет дочь Анну (13.11.1987)

В 2016—2018 годах — главный тренер ХК «Молот-Прикамье».

Достижения 
 Бронзовый призёр чемпионата Европы среди юниоров (1982 г.)
 Чемпион мира среди молодежи (1984 г.)
 Чемпион Всемирной Универсиады (1985 г.)
 Обладатель Приза «Известий» в составе сборной СССР (1989 г.)
 4-кратный чемпион Италии
 2-кратный серебряный (1988/89, 1991/92) и бронзовый (1989/90) призёр чемпионатов СССР.
 Лучший бомбардир чемпионата Италии 1996/97.

Ссылки 
 Интервью «СЭ», 1996 

Игроки ХК «Лада»
Игроки ХК «Химик» Воскресенск
Игроки ХК ЦСКА Москва
Игроки ХК «Больцано»
Игроки ХК «Аугсбургер Пантер»
Игроки ХК «Молот-Прикамье»
Игроки сборной СССР по хоккею с шайбой
Мастера спорта СССР международного класса
Чемпионы Универсиады по хоккею с шайбой
Выпускники Поволжской социально-гуманитарной академии
Хоккейные тренеры России
Тренеры ХК «Молот-Прикамье»
Тренеры ХК «Сахалин»
Тренеры ХК «Адмирал»